Dieser Artikel behandelt die kolumbianische Fußballnationalmannschaft der Frauen bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 in Australien und Neuseeland. Kolumbien nimmt zum dritten Mal an der Endrunde teil. Kolumbien hatte sich als Zweiter der Copa América der Frauen 2022 für die WM qualifiziert. Zuletzt hatten sie 2015 teilgenommen, wo sie im Achtelfinale gegen den späteren Weltmeister USA verloren.

Qualifikation 
Für Kolumbien führte der Weg nach Australien und/oder Neuseeland über die Copa América der Frauen 2022, die Kolumbien erstmals ausrichtete und an der alle CONMEBOL-Mitglieder ohne vorherige Qualifikation teilnahmen. Diesmal wurde über eine Gruppenphase und eine K.-o.-Runde gespielt. In der ersten Runde trafen je fünf Mannschaften aufeinander, wovon sich die jeweils beiden Besten für das Halbfinale qualifizierten. Kolumbien gewann die vier Gruppenspiele gegen Paraguay (4:2), Bolivien (3:0), Ecuador (2:1) und Chile (4:0). Im Halbfinale wurde Argentinien mit 1:0 besiegt, womit sich die Mannschaft für die WM qualifizierte. Das Finale wurde dann gegen Titelverteidiger Brasilien durch einen verwandelten Strafstoß mit 0:1 verloren. 

Von den 23 Spielerinnen, die für das Turnier nominiert wurden, standen schon acht Spielerinnen im Kader für die WM 2015. Lediglich drei Spielerinnen wurden nicht eingesetzt, sieben Spielerinnen aber in allen sechs Spielen. Kapitänin Daniela Montoya wurde nach der Gelben Karte im dritten Gruppenspiel im vierten Gruppenspiel nicht eingesetzt und durch Catalina Usme vertreten. Eine herausragende Torschützin hatten die Kolumbianerinnen nicht, fünf Spielerinnen erzielten zwei und drei Spielerinnen ein Tor. Zudem profitierten sie von einem Eigentor.

Gruppenspiele 

|}

|}

K.-o.-Runde 

|}

Vorbereitung 
Die ersten Spiele nach der erfolgreichen Qualifikation waren vier Heimspiele: Im September zweimal gegen Costa Rica (1:0 und 2:0) sowie im Oktober zweimal gegen Paraguay (1:0 und 4:0). Im November gewannen sie zweimal mit 1:0 gegen WM-Neuling Sambia. Im Februar 2023 spielen die Kolumbianerinnen beim „Women’s Revelations Cup“ in Mexiko gegen Mexiko sowie die WM-Teilnehmer Nigeria und Costa Rica. Mit 1:1-Remis gegen Costa Rica und Mexiko sowie einem 1:0-Sieg gegen Nigeria wurde Kolumbien Turnierzweiter. Am 7. April spielen die Kolumbianerinnen in Clermont-Ferrand gegen Frankreich.

Endrunde

Auslosung 

Für die am 22. Oktober 2022 stattgefundene Auslosung war die Mannschaft Topf 3 zugeordnet. Sie konnte somit in eine Gruppe mit einem der Gastgeber Australien oder Neuseeland, Weltmeister USA oder Deutschland gelost werden. Die Mannschaft wurde in die Gruppe H gelost und spielt damit in der Gruppenphase in Australien. Gruppenkopf ist Deutschland, gegen das erstmals gespielt wird. Zugelost wurden WM-Neuling Marokko und Südkorea, gegen die ebenfalls noch nicht gespielt wurde. Aber auch die Gruppengegner, die alle bei ihrer letzten Kontinentalmeisterschaft wie Kolumbien Zweite wurden, haben noch nie gegeneinander gespielt. Als Gruppensieger oder -zweiter würde Kolumbien im Achtelfinale auf den Zweiten bzw. Sieger der Gruppe F mit Brasilien oder Frankreich treffen. Dieses Spiel würde ebenso wie die folgenden K.-o.-Spiele auch in Australien stattfinden.

Gruppenspiele 

|}
*: alle Anstoßzeiten in Ortszeit

Einzelnachweise 

Kolumbien
2023